Villányi Miklós
 Villányi Miklós (1923–1994), a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője.
 Villányi Miklós (1931–), a Grósz-kormány pénzügyminisztere.